Mouzens (Dordogne)
Mouzens (Tarn)